Bass drum, een onderdeel van een drumstel
 Kicken (internet), het verbannen in een spel
  Een stimulerende ervaring of genot (een kick krijgen van iets)
 Kicks, een Nederlandse film
 Kick (televisieserie), een Nederlandse televisieserie
 Kick (album van INXS), het zesde studioalbum van de Australische band INXS

Voornaam:
 Kick Bras, een Nederlands predikant
 Kick Buttowski, een personage in de televisieserie Kick Buttowski: Durfal met lef
 Kick Geudeker, een Nederlands sportjournalist
 Kick Langeweg, een Nederlands schaker
 Kick Smit, en Nederlands voetballer
 Kick Stokhuyzen, een Nederlands televisiepresentator
 Kick van der Vall, een Nederlands voetballer
 Kick Wilstra, een stripfiguur

Achternaam:
 Cees Kick, een Nederlands voetballer
 Cornelis Kick, een Nederlands kunstschilder
 Simon Kick, een Nederlands kunstschilder, vader van Cornelis

Zie ook
 Kicken (doorverwijspagina)